El nombre Provincia del Centro puede hacer referencia a las siguientes entidades:

 Provincia del Centro, de Camerún.
 Provincia del Centro, de Boyacá (Colombia).
 Provincia del Centro, de Cauca (Colombia).
 Provincia del Centro, de Magdalena (Colombia).

Ó también a:

 Provincia Central, de Islas Salomón.
 Provincia Central, de Kenia.
 Provincia Central, de Sri Lanka.
 Provincia Central, de Zambia.